Sawi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chumphon, Thailanda, cu o populație de 69.340 de locuitori și o suprafață de 898,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 114 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Chumphon